Die Liste der Mannschaftskader der Meesterklasse 2000/01 enthält alle Schachspieler, die in der niederländischen Meesterklasse 2000/01 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Kaderstärke war nicht begrenzt, so dass nur ein Teil der gemeldeten Spieler zum Einsatz kam. Die erste Mannschaft von Ordina/De Variant Breda setzte am meisten Spieler ein, nämlich 24, während SMB Nijmegen mit 12 Spielern auskam. Insgesamt kamen 167 Spieler zum Einsatz, von denen 34 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbester Spieler der Saison war mit 7,5 Punkten aus 8 Partien Ivan Sokolov, 7 Punkte aus 9 Partien erzielte Leon Pliester (Hilversums SG). Jeweils 6 Punkte erreichten Dennis de Vreugt, Henk Vedder, Friso Nijboer (alle Hilversums SG), John van der Wiel (Ordina/De Variant Breda), Matthias Thesing, Dirk Hennig (beide ING/ESGOO) und Piet Peelen (SV Zukertort Amstelveen). De Vreugt spielte 7 Partien, van der Wiel und Vedder je 8, die übrigen Spieler je 9.
Mit Pawel Tregubow, Marc Dutreeuw (beide Ordina/De Variant Breda), Yasser Seirawan, (Hilversums SG), Marc Erwich, Eelco Kuipers (beide Leidsch SG), Fabian Döttling, Wiktor Michalewski und Tibor Károlyi (alle Schaakstad Apeldoorn) erreichten acht Spieler 100 %, von diesen wurden Tregubow, Seirawan, Erwich und Kuipers je zweimal eingesetzt, Döttling, Michalewski, Károlyi und Dutreeuw je einmal.

Ältester Spieler der Saison war der bei Rotterdam spielende Viktor Kortschnoi (1931–2016), jüngster Spieler der bei Hilversums SG spielende Daniël Stellwagen (* 1987).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2000); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2000), wenn die Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich um eine nationale Wertung.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2000; AUS = Australien, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IRQ = Irak, ISR = Israel, NED = Niederlande, ROM = Rumänien, RUS = Russland, SCO = Schottland, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Ordina/De Variant Breda I. Mannschaft

Magnus/BSG

Hilversums Schaakgenootschap

ING/ESGOO

SV Zukertort Amstelveen

Leidsch Schaakgenootschap

Rotterdam

Schaakstad Apeldoorn

SMB Nijmegen

Ordina/De Variant Breda II. Mannschaft

Anmerkungen 

 Die Einzelergebnisse der Play-Off-Wettkämpfe sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt.
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.
 Insgesamt sechs Spieler von Ordina/De Variant Breda wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Ihre Ergebnisse werden separat für beide Mannschaften aufgelistet.

Weblinks 

 Saisonübersicht auf schaaksite.nl (niederländisch)

Meesterklasse
Wikipedia:Liste
Schach 2000
Schach 2001